David Seymour – nowozelandzki polityk
 David Seymour – polski fotoreporter